

Tekst 
Tekst publicystyczny, literacki lub naukowy zamieszczony w gazecie lub czasopiśmie:
 artykuł prasowy – drukowana wypowiedź publicystyczna
 artykuł naukowy – artykuł w czasopiśmie naukowym, opisujący przebieg i wyniki badań naukowych
 artykuł hasłowy w słowniku, leksykonie lub encyklopedii (mniej ściśle hasło) – odrębna jednostka/element zbioru informacyjnego (np. jednostka leksykograficzna), obejmująca zarówno wyrażenie objaśniane (hasło w ścisłym znaczeniu), jak i tekst je objaśniający
 artykuł monograficzny – rodzaj drukowanej formy pracy naukowej, przedstawiającej w udokumentowany i wyczerpujący sposób opisywane zagadnienie, którego temat jest zbyt wąski na monografię, ma od kilkunastu do kilkudziesięciu stron

Handel 
Produkt, który jest przedmiotem handlu:
 artykuł rolny
 artykuł spożywczy
 artykuł rolno-spożywczy
 artykuł gospodarstwa domowego
 artykuł przemysłowy
 artykuł pierwszej potrzeby
 artykuł promocyjny – w reklamie i marketingu, np. wizytówka, ulotka, broszura

Prawo 
 artykuł (prawo) – część ustawy lub umowy stanowiąca zamkniętą całość, jednostka redakcyjna aktu prawnego

Religia 
 artykuł wiary – dogmat lub zasada religijna

Językoznawstwo 
 artykuł (w gramatyce) – przedimek lub rodzajnik

Przypisy